Умберт (Гумберт) II де ла Тур дю Пен (; ок. 1312 — ) — дофин Вьеннский, граф Альбона, Гренобля, Уазана и Бриансона с 1333 по 16 июля 1349, сын дофина Жана II и Беатрисы Венгерской.

Биография 

Умберт II вступил на трон после смерти своего старшего брата Гига VIII, погибшего при осаде савойской крепости Перьер. Он был последним дофином до того, как этот титул перешел к наследникам французского короля.

В 1345—1347 годах Умберт участвовал в крестовом походе на Смирну, который стал для него трагичным: умерла сопровождавшая его жена. К тому же вся графская казна пошла на экипировку войска и дофин был полностью разорен.

Единственный сын Умберто II умер в двухлетнем возрасте, поэтому наследника у него не было, и он ещё начиная с 1338 года вынашивал план продажи своих владений папе Бенедикту XII. Эта затея не увенчалась успехом. Зато нашелся другой покупатель — король Франции Филипп VI. Сделка состоялась в 1349 году. Король заплатил Умберту II 400 тысяч экю и обязался выплачивать ежегодную пенсию. Одним из условий договора было сохранение автономии графства и сохранение за его правителями титула дофинов, а также освобождение жителей Дофине от некоторых налогов.

После продажи своих земель Умберт вступил в доминиканский орден и намеревался стать архиепископом Парижа и в дальнейшем — папой римским. Он принял титулы князя Бриансонского, герцога де Шамсор и маркиза де Сезан.

В 1345—1348 годах руководил Вторым крестовым походом на Смирну.

С 1351 года — титулярный патриарх Александрии, с 1352 — архиепископ Реймса.

Умберт II умер в 1355 году. Его женой была Мария де Бо, дочь Бертрана III де Бо, графа Андрии.

Брак и дети 
Жена: после 26 июля 1332 Мария де Бо (ум. 1347), дочь дочь Бертрана III де Бо, графа Андрии, и Беатрисы Анжу-Сицилийской. Дети:
 Андре (5 сентября 1333 — октябрь 1335)

Также у Умберта известно несколько незаконнорождённых детей:
 Амадей (ум. после 1351)
 Катерина (ум. после 29 марта 1341); муж: с 1338/1340 Пьер де Люсинь (ум. после 1343)

Примечания

Ссылки 
 
 

Правители Европы XIV века
Дом де Ла Тур дю Пэн
Дофины Вьеннские
Графы Альбона
Графы Гренобля
Графы Уазана
Графы Бриансона
Архиепископы Реймса
Латинские патриархи Александрии
Доминиканцы Франции